Конрад фон Валленрод:

 Конрад фон Валленрод — великий магистр Тевтонского ордена.

 «Конрад Валленрод» (1828) — поэма Адама Мицкевича, на основе которой написаны:
  (1874) — опера Амилькаре Понкьелли на либретто Антонио Гисланцони
 «Конрад Валленрод» (1885) — опера Владислава Желенского
 «Конрад Валленрод» (1908) — симфонической поэмы Витольда Фримана